Кетебай — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кетебай — село в Индерском районе Атырауской области.
 Кетебай (быв. Целинное) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.